Овај чланак представља списак свих победника и финалиста на Светском првенству у снукеру. Модерна ера снукера се сматра од 1969. године када је почело нокаут турнирско такмичење, а од 1977. године се одржава у Крусибл театру у Шефилду. Од тада највише титула су освојили Рони О’Саливен и Стивен Хендри, укупно седам титула. Следе их Стив Дејвис и Реј Рирдон са по шест освојених титула првака света у снукеру.

Списак победника

Вишеструки прваци

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Сајт Светског првенства у снукеру

Снукер